Il doppio del Fortis Championships Luxembourg 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Kristie Boogert e Nathalie Tauziat erano le detentrici del titolo, ma solo la Boogert ha partecipato in coppia con Amanda Coetzer.

La Boogert e la Coetzer hanno perso nei quarti di finale contro Annica Lindstedt e Caroline Schneider.

Larisa Neiland e Helena Suková hanno battuto in finale 6–1, 6–0 Meike Babel e Laurence Courtois.

Teste di serie
 Larisa Neiland /  Helena Suková (campionesse)
 Sabine Appelmans /  Miriam Oremans (quarti di finale)
 Eva Melicharová /  Helena Vildová (semifinali)
 Kristie Boogert /  Amanda Coetzer (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Fortis Championships Luxembourg 1997